Le detentrici del titolo erano Gisela Dulko e Flavia Pennetta, ma sono state eliminate al terzo turno da Svetlana Kuznecova e Vera Zvonarëva. Le russe hanno poi battuto in finale il duo italiano Sara Errani e Roberta Vinci per 5-7, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (quarti di finale)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (terzo turno)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (terzo turno)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (semifinale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (terzo turno)

  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (secondo turno)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (finale)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Hsieh Su-wei /  Galina Voskoboeva (secondo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
<li>  Vera Duševina /  Shahar Peer (secondo turno)

Wildcard 

  Tammi Patterson /  Storm Sanders (primo turno)
  Sally Peers /  Isabella Holland (primo turno)
  Sacha Jones /  Bojana Bobusic (secondo turno)
  Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (primo turno)

  Daniella Jeflea /  Viktorija Rajicic (primo turno)
  Stephanie Bengson /  Tyra Calderwood (primo turno)
  Ashleigh Barty /  Laura Robson (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012